Slangskinken (Ophiomorus) - een geslacht van skinken uit de onderfamilie Scincinae
 Slangskinken (Ophioscincus) - een geslacht van skinken uit de onderfamilie Sphenomorphinae